Джордж Уильям Бреслауэр (; род. 4 марта 1946; Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США) — американский политолог, в прошлом исполнительный вице-канцлер и проректор Калифорнийского университета в Беркли, общественный деятель.

Биография 
Бреслауэр — специалист по внешней политике СССР и России и международным отношениям, вопросам политического лидерства. Автор или редактор 20 монографий.

Бреслауэр получил степени бакалавра (1966), магистра (1968) и доктора философии (1973) по политологии в Мичиганском университете. Он также имеет сертификат по русистике (1968).

В 1971 году он начал работать на факультете политологии в Калифорнийском университете в Беркли, пройдя путь до профессора (1990—2014) и уйдя на почётную должность профессора магистратуры в 2014 году.

Бреслауэр — старший брат известного химика Кеннета Бреслауэра и зять, через свою сестру, канадского политика Боба Франкфорда.

Награды и признание заслуг 
В 1997 году он был удостоен награды за выдающиеся заслуги в области общественных наук Калифорнийского университета в Беркли. В 1998 году он назначен профессором при ректоре за «сочетание выдающихся достижений на высшем уровне в области исследований, преподавания и общественной деятельности». В 2014 году Бреслауэр был избран членом Американской академии искусств и наук. В 2015 году он получил от академического сената Калифорнийского университета награду Кларка Керра за выдающееся лидерство в сфере высшего образования.

Некоторые должности 
В Калифорнийском университете в Беркли Бреслауэр занимал ряд руководящих должностей:

 Заведующий Центром славянских и восточноевропейских исследований (1984—1994)
 Заведующий кафедрой политологии (1993—1996)
 Декан Отделения общественных наук (1999—2006)
 Исполнительный декан Колледжа литературы и наук (2005—2006)
 Исполнительный вице-канцлер и проректор (2006—2014)

В профессии:
 Редактор журнала Post-Soviet Affairs (1992—2015)
 Член Попечительского совета Национального совета по советским и восточноевропейским исследованиям (1985—1991; заместитель председателя, с 1988 по 1991)
 Член Комитета по вкладу социальных и поведенческих наук в предотвращение ядерной войны, Национального исследовательского совета ()
 Член Совета директоров Американской ассоциации развития славистики (; 1990—1993; член Исполнительного комитета, 1991—1993).

Гранты и стипендии 
Бреслауэр был получателем следующих грантов и стипендий с момента получения степени доктора философии:
 Гуверовский институт
 Американская ассоциация развития славистики
 Национальный совет по советским и восточноевропейским исследованиям
 Фонд Форда
 Фонд Рокфеллера
 Корпорация Карнеги
 Национальная Академия наук
 Национальный научно-исследовательский совет

Избранная библиография 
 Soviet Strategy in the Middle East (1989)
 Learning in US and Soviet Foreign Policy (1991)
 Krushchev and Brezhnev as Leaders (London: Allen and Unwin, 1982)
 Evaluating Gorbachev as Leader, Soviet Economy' (Oct-Dec 1989)
 Soviet Policy in Africa: From the Old to the New Thinking (1992)
 Gorbachev and Yeltsin as Leaders (2002)
 Counterfactual Reasoning in Western Studies of Soviet Politics and Foreign Relations, in P. Tetlock and A. Belkin, eds.
 Counterfactual Thought Experiments in World Politics (Princeton: Princeton University Press, 1996)

Примечания

Литература 
 

Википедия:Биографии современников
Выпускники Мичиганского университета
Выпускники Колледжа литературы, науки и искусств Мичиганского университета
Преподаватели Калифорнийского университета в Беркли
Советологи
Политологи XX века
Политологи XXI века
Политологи США